Toponyme à l'origine, signifiant « chante loup », variante normande de .

Toponyme 

 Canteloup, commune française du Calvados
 Canteloup, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à La Rocque
 Canteloup, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Renneville
 Canteloup, commune française de la Manche

Patronyme 

 Arnaud de Canteloup (mort en 1313), cardinal français.
 Arnaud IV de Canteloup (mort en 1332), archevêque français.
 Nicolas Canteloup (né en 1963), humoriste et imitateur français.

Hydronyme 
 Canteloup, ruisseau dans le département français des Landes

Variante normanno-picarde 

Canteleu, ancienne commune de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Luneray.
Canteleu, commune française de la Seine-Maritime
Canteleux, commune française du Pas-de-Calais

Voir aussi 

, noms de plusieurs communes françaises.
Cantaloup, sorte de melon.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France